Maysa, Amor... E Maysa é o décimo álbum de estúdio da cantora brasileira Maysa, lançado em 1961. Como já estava acontecendo desde o álbum Voltei, em Maysa, Amor e Maysa encontrava-se também faixas bossa-novistas como Quem Quiser Encontrar Amor e É Fácil Dizer Adeus. Porém o contraste com o seu próximo álbum, o ensolarado Barquinho, que chegou às lojas praticamente junto com ele, era grande, o que o ofuscou.

As canções I Love Paris e Besame Mucho foram lançadas também em um 78 rpm e no compacto duplo Adorável Maysa, junto com Quem Quiser Encontrar Amor e a antiga Rindo de Mim. O outro compacto duplo, de nome Estou Pra Dizer Adeus, trazia a música título, junto com Chão de Estrelas, Quizás, Quizás, Quizás e Murmúrio.

Faixas

Álbuns de 1961
Álbuns de Maysa
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns em língua castelhana
Álbuns em língua inglesa